Basay, municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Oriental
Basay, gruppo di aborigeni di Taiwan
Ivo Basay, calciatore cileno